Niggeler est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Christine Niggeler (1960-), pianiste, accordéoniste et chef de chœur suisse ;
  (1816-1887), pédagogue du sport suisse ;
 Michele Niggeler (1992-), escrimeur italo-suisse ;
  (1845-1887), homme politique suisse ;
  (1878-1964), collectionneur numasmate suisse.

Patronyme germanique
Patronyme suisse